Джанполадя́н — армянская фамилия.

Известные носители:
 Джанполадян, Левон Михайлович (1912—1997) — советский и армянский учёный-технолог
 Джанполадян-Пиотровская, Рипсимэ Микаэловна (1918—2004) — советский и российский арменовед и археолог-востоковед.